Вуллан, Александр (Alexandre Voulland; 1725—1806) — дивизионный генерал периода наполеоновских и революционных войн.
 Вуллан, Жан-Анри (Jean-Henri Voulland; 1751—1801) — французский революционер, депутат Конвента и член Комитета общественной безопасности.